Ernst Friedrich Poppo (1794-1866), filologo e pedagogo tedesco
  è il nome giapponese del Pokémon Pidgey
  è un personaggio di Ano Hana
 Poppo, re di Frisia dal 719 al 734

Pagine correlate 
 Poppone